Unfaithful, lied van Rihanna 
Unfaithful, film uit 2002

Zie ook 
 The Unfaithful